Urwista – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Urwista – szczyt w Zaworach